Elitserien i ishockey 1994/1995 spelades 19 september 1994 till 2 mars 1995 och hade 22 omgångar i grundserien och 18 omgångar i fortsättningsserien, totalt 40 omgångar. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till Allsvenskan efter 22 omgångar. SM-slutspelet avgjordes i bäst av fem matcher. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Djurgårdens IF vann grundserien och fortsättningsserien. HV71 blev svenska mästare efter seger mot Brynäs IF i SM-finalspelet.

Förlopp
NHL-arbetsmarknadskonflikten pågick samtidigt, men upphörde i januari 1995. Då konflikten pågick hämtade flera svenska lag hem NHL-spelare som tidigare spelat för de svenska lagen.
Inför säsongen inleddes trenden med att svenska ishockeyklubbar skaffade engelskspråkiga tilläggsnamn, bland annat för att kunna öka souvenirförsäljningen.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien

Fortsättningsserien

Seriematcherna

SM-slutspelet 1995

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
5 mars 1995: Djurgårdens IF-HV 71 2-5
5 mars 1995: Malmö IF-Västerås IK 4-3
5 mars 1995: Luleå HF-Färjestads BK 5-7
5 mars 1995: Leksands IF-Brynäs IF 3-2 sudden death
7 mars 1995: HV 71-Djurgårdens IF 3-2 sudden death
7 mars 1995: Västerås IK-Malmö IF 2-1 sudden death
7 mars 1995: Färjestads BK-Luleå HF 4-8
7 mars 1995: Brynäs IF-Leksands IF 1-0
9 mars 1995: Djurgårdens IF-HV 71 2-5 (HV 71 vidare med 3-0 i matcher)
9 mars 1995: Malmö IF-Västerås IK 5-3
9 mars 1995: Luleå HF-Färjestads BK 4-1
9 mars 1995: Leksands IF-Brynäs IF 3-4 sudden death
12 mars 1995: Västerås IK-Malmö IF 2-4 (Malmö IF vidare med 3-1 i matcher)
12 mars 1995: Färjestads BK-Luleå HF 2-3 sudden death (Luleå HF vidare med 3-1 i matcher)
12 mars 1995: Brynäs IF-Leksands IF 8-3 (Brynäs IF vidare med 3-1 i matcher)

Semifinaler
16 mars 1995: Malmö IF-HV 71 3-2 sudden death
16 mars 1995: Luleå HF-Brynäs IF 4-1
19 mars 1995: HV 71-Malmö IF 0-4
19 mars 1995: Brynäs IF-Luleå HF 3-6
21 mars 1995: Malmö IF-HV 71 2-3 sudden death
21 mars 1995: Luleå HF-Brynäs IF 1-2 sudden death
23 mars 1995: HV 71-Malmö IF 5-3
23 mars 1995: Brynäs IF-Luleå HF 4-3 sudden death
26 mars 1995: Malmö IF-HV 71 2-6 (HV 71 vidare med 3-2 i matcher)
26 mars 1995: Luleå HF-Brynäs IF 3-4 sudden death (Brynäs IF vidare med 3-2 i matcher)

Finaler
28 mars 1995: Brynäs IF-HV 71 4-2
30 mars 1995: HV 71-Brynäs IF 4-0
2 april 1995: Brynäs IF-HV 71 3-2
4 april 1995: HV 71-Brynäs IF 4-2
6 april 1995: Brynäs IF-HV 71 4-5 sudden death (HV 71 svenska mästare med 3-2 i matcher)

Se även
Elitserien 95

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1994/95

Sport i Sverige 1994
Sport i Sverige 1995
Ishockeysäsongen 1994/1995
1994/1995